Telegraphenleitungsgleichung bezeichnet:
 in der Elektrodynamik eine allgemeine Form der Wellengleichung, eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung, siehe Telegraphengleichung
 in der Elektronik ein System partieller Differenzialgleichungen erster Ordnung, das die Ausbreitung von Strom und Spannung auf einer zweiadrigen Leitung beschreibt, siehe Leitungsgleichung